ESTG steht für:
 Grönhögen Airport (ICAO-Code), Flugfeld von Grönhögen, Öland, Schweden
 Bahnhof Steinhagen (Westf) (DS100-Code), Bahnhof von Steinhagen (Westfalen), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

EStG steht für:
 Einkommensteuergesetz (Deutschland)

Abkürzung